Бас Пауе () — нідерландське ім'я та прізвище.

Відомі носії:

 Бас Пауе (1911—1989) — футболіст і тренер.
  (1936—2015) — футболіст і тренер, син Баса Пауе старшого.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок